Карапе́т Саснеци́ (), — армянский писатель и церковный деятель XII—начала XIII веков.

Жизнь и деятельность 
Был вардапетом, епископом Сасуна. Имел прекрасное для своего времени образование и славился искусным оратором. Известен по сочинению «О жизни и смерти св. вардапета Месропа» ().

Произведение Саснеци представляет из себя житие Месропа Маштоца, написанное в стиле гомилия-панегирик. Особой исторической ценности не представляет, большинство информации взята из «Жития Маштоца» Корюна и «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци. В некоторых местах однако отличается от этих авторов V века и совпадает с повествованием Вардана Аревелци: вероятно, последний пользовался трудом Саснеци, или же у обоих был общий источник. Представляет большой интерес для изучения армянской лексики высокого Средневековья.

Сочинение Саснеци сохранилось в рукописи XIII века (между 1265 и 1272 годами). Издан уже в 1897 году, в Вагаршапате.

Примечания

Ссылки 
«О жизни и смерти св. вардапета Месропа » (текст издания 1897 года онлайн)

Армянские писатели